Esta é uma lista de espécies do género Potentilla, ordenadas alfabeticamente.

A

Potentilla acaulis sensu, non L.
subsp. arenaria (Borckh.) M. Guinochet in Guinochet & R. Vilmorin (sinónimo = P. cinerea)
subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) M. Guinochet in Guinochet & R. Vilmorin (sinónimo = P. cinerea)
subsp. pusilla (Host) M. Guinochet in Guinochet & R. Vilmorin (sinónimo = P. pusilla)
subsp. tommasiniana (F.W. Schultz) J. Soják (sinónimo = P. cinerea)
subsp. velutina (Lehm.) M. Guinochet in Guinochet & R. Vilmorin (sinónimo = P. cinerea)Potentilla acutifolia Gilib. (sinónimo = P. recta)Potentilla adenophylla Boiss. & Hohen.  (sinónimo = P. humifusa Willd. ex Schltdl.)Potentilla adscendens Lapeyr. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)Potentilla adscendens Willd. (sinónimo = P. inclinata)Potentilla adriatica Murbeck (sinónimo = P. recta)Potentilla aestiva Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla agrivaga Jeanb. & Timb.-Lagr. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla alba L.
var. splendens (Ramond ex DC.) Ser. in DC. (sinónimo = P. montana)Potentilla albovillosa Schur (sinónimo = P. argentea)Potentilla alchimilloides Lapeyr.Potentilla alpestris Haller f.  (sinónimo = P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch)
subsp. baldensis Nyman (sinónimo = P. crantzii)
var. filiformis (Vill.) Nyman (sinónimo = P. crantzii)
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Nyman (sinónimo = P. pyrenaica)
var. sabauda (Lehm.) Lamotte (sinónimo = P. crantzii)Potentilla alpicola De la Soie ex Fauc.Potentilla alpina (Willk.) Zimmeter (sinónimo = P. aurea)Potentilla ambigua Cambess.Potentilla ananassa (Duchesne ex Rozier) Mabb.Potentilla andicola Benth.Potentilla anglica Laicharding  (sinónimos = P. procumbens Sibth.: = P. nemoralis Nestl.)
subsp. anglicasubsp. nesogenes (Briq.) GamisansPotentilla angustifolia DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. hirta)Potentilla anserina L.  (sinónimo = Argentina anserina (L.) Rydb.)
subsp. anserinasubsp. egedii (Wormsk.) Hiitonen (sinónimo = P. egedii Wormsk.)
var. concolor Wallr. (sinónimo = P. anserina subsp. anserina)
var. discolor Wallr. (sinónimo = P. anserina subsp. anserina)
var. nuda Gaudin (sinónimo = P. anserina subsp. anserina)Potentilla apennina Ten.
subsp. apenninasubsp. kionaea (Halácsy) Maire & Petitm. (sinónimo = P. kionaea Halácsy)
subsp. stoianovii Urum. & Jáv.Potentilla arbuscula D. Don (sinónimo = P. rigida Wall. ex Lehm.)Potentilla arenaria Borckh. (sinónimo = P. cinerea)
subsp. incana (C.C. Gmelin) O. Schwarz (sinónimo = P. cinerea)
subsp. tommasiniana (F.W. Schultz) Th. Wolf (sinónimo = P. cinerea)Potentilla arenicola Jordan, non Roux (sinónimo = P. cinerea)Potentilla arenicola H. Roux (sinónimo = P. cinerea)Potentilla argentata Jordan ex Verlot (sinónimo = P. argentea)Potentilla argentea L.  (sinónimos = P. impolita Wahlenb.; = P. neglecta Baumg.)Potentilla argentea L. (sinónimo = P. virgata Lehm.)
subsp. argentata (Jordan) O. Schwarz (sinónimo = P. argentea)
subsp. collina (Wibel) Bonnier & Layens (sinónimo = P. collina)
subsp. decumbens (Jordan) Jáv. (sinónimo = P. argentea)
subsp. demissa (Jordan) Berher in L. Louis (sinónimo = P. argentea)
subsp. dissecta (Wallr.) Schübler & Martens (sinónimo = P. argentea)
subsp. grandiceps (Zimmeter) O. Schwarz (sinónimo = P. argentea)
subsp. impolita (Wahlenb.) Arcangeli (sinónimo = P. argentea)
subsp. inclinata (Vill.) Berher in L. Louis (sinónimo = P. inclinata)
subsp. tenuiloba (Jordan) Berher in L. Louis (sinónimo = P. argentea)
var. argentata (Jordan ex Verlot) Nyman (sinónimo = P. argentea)
var. confinis (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. argentea)
var. demissa (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. argentea)
var. dissecta Wallr. (sinónimo = P. argentea)
var. grandiceps (Zimmeter) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. argentea)
var. major Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. argentea)
var. neglecta (Baumg.) Nyman (sinónimo = P. neglecta)Potentilla argenteiformis Kauffm.Potentilla argentina Hudson (sinónimo = P. anserina)Potentilla arguta PurshPotentilla argyroblephara GandogerPotentilla argyrophylla Wall. ex Lehm.Potentilla arnavatensis (Th. Wolf) Th. Wolf ex Juz.  (sinónimo = P. desertorum Bunge)Potentilla arthuriana P. Hoffm. (sinónimo = P. inclinata)Potentilla articulata Franch.Potentilla arvernensis GandogerPotentilla asiatica (Th. Wolf) Juz.  (sinónimo = P. chrysantha Trevir.)Potentilla assurgens Vill. in Gilib. (sinónimo = P. inclinata)
subsp. inclinata (Vill.) O. Schwarz (sinónimo = P. inclinata)
subsp. thuringiaca (Bernh. ex Link) O. Schwarz (sinónimo = P. thuringiaca)Potentilla astrachanica Jacq. (sinónimos = P. mollicrinis (Borbás) Stankov; = P. bornmuelleri Borbás; = P. taurica sensu Th.Wolf; = P. tauriciformis Nyár.; = P. recta)Potentilla atrosanguinea G. Lodd. Ex D.DonPotentilla aurea L.
subsp. aureasubsp. chrysocraspeda (Lehm.) Nyman (sinónimos = P. ternata K.Koch; = P. chrysocraspeda Lehm.)
var. alpina Willk. (sinónimo = P. aurea subsp. aurea)
var. latiloba (Ser.) Rouy & E.G. Camus] (sinónimo = P. aurea subsp. aurea)
var. minor (Ser.) Lehm. (sinónimo = P. aurea subsp. aurea)
var. salisburgensis (Haenke) Ser. in DC. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla australis Jordan ex Verlot (sinónimo = P. hirta)Potentilla australis Krasan, non Jordan ex Verlot (sinónimo = P. zimmeteri)
subsp. malyana Novák (sinónimo = P. heptaphylla)Potentilla australis Timb.-Lagr., non Jordan ex Verlot (sinónimo = P. neumanniana)

BPotentilla baldensis A. Kerner ex Zimmeter (sinónimo = P. crantzii)Potentilla basaltica Tiehm & ErtterPotentilla battersbyi Siegfried ex R. Keller (sinónimo = P. cinerea)Potentilla bescansae Gredilla (sinónimo = P. cinerea)Potentilla biennis GreenePotentilla bifurca L. (sinónimo = P. orientalis Juz.)Potentilla biflora Willd. ex Schltdl.Potentilla billotii N. Boulay (sinnimo = P. neumanniana)Potentilla bithynica Hornem. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla bolzanensis Zimmeter (sinónimo = P. cinerea)Potentilla bornmuelleri Borbás (sinónimo = P. astracanica Jacq.)Potentilla brauneana Hoppe (sinónimos = P. minima Haller f.; = P. dubia (Crantz) Zimmeter)Potentilla buccoana ClementiPotentilla breviscapa Vest (sinónimos = P. micrantha; = P. carniolica A.Kern.)

CPotentilla cacerensis Rivas Mateos (sinónimo = P. reptans)Potentilla calabra Ten. (sinónimo = P. virgata Lehm)Potentilla callieri (Th.Wolf) Juz.Potentilla cana Jordan ex Verlot (sinónimo = P. argentea)Potentilla canadensis L.Potentilla candollei Jeanb. & Timb.-Lagr. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla canescens Besser  (sinónimo = P. inclinata Vill.)
subsp. cana (Jordan ex Verlot) Ascherson & Graebner (sinónimo = P. argentea)
var. adscendens (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. inclinata)
var. inclinata (Vill.) Ser. in DC. (sinónimo = P. inclinata)Potentilla carniolica A.Kern. (sinónimos = P. breviscapa Vest; = P. micrantha Ramond ex DC. var. carniolica (A.Kern.) Th.Wolf)Potentilla caulescens L. (sinónimo = P. nebrodensis Strobl ex Zimmeter)
proles petiolulata (Gaudin) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. caulescens subsp. petiolulata)
subsp. alchimilloides (Lapeyr.) Malagarriga (sinónimo =  P. alchimilloides subsp. caulescens)
subsp. cebennensis (Siegfried ex Debeaux) Kerguélen
subsp. iserensis J. Soják
subsp. nivalis (Lapeyr.) Arcangeli (sinónimo = P. nivalis subsp. nivalis)
subsp. petiolulata (Gaudin) Nyman
subsp. petiolulosa (Haller fil.) Arcangeli (synonym  = P. caulescens subsp. petiolulata)
var. anadena Burnat & Briq. in Burnat
var. caulescensvar. cebennensis Siegfried ex Debeaux (sinónimo = P. caulescens subsp. cebennensis)
var. doerfleri (Wettst.) Th.Wolf (sinónimo = P.  doerfleri  Wettst)
var. nivalis (Lapeyr.) Ser. in DC. (sinónimo =  P. nivalis subsp. nivalis)
var. petiolulosa Seringe
var. petiolulata (Gaudin) Lamotte (sinónimo = P. caulescens subsp. petiolulata)
var. petiolulosa Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. caulescens subsp. petiolulata)
var. sericea Coss.Potentilla cavarnana Prodan (sinónimo = P. hirta)Potentilla centigrana Maxim.Potentilla cernavodae Prodan (sinónimo = P. hirta)Potentilla chamissonis Hultén (sinónimo = P. kuznetzowii (Govor.) Juz.)Potentilla chaubardiana Timb.-Lagr. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla chiloensis (L.) Mabb.  (sinónimo = Fragaria chiloensis (L.) Mill.)Potentilla chinensis Ser.Potentilla chrysantha Trevisan
subsp. gentilis (Jordan) P. Fourn. (sinónimo = P. heptaphylla)
subsp. nestleriana (Tratt.) P. Fourn. (sinónimo = P. heptaphylla)
subsp. thuringiaca (Bernh. ex Link) Ascherson & Graebner (sinónimo = P. thuringiaca)Potentilla chrysantha Reichenb., non Trevisan (sinónimo = P. thuringiaca)Potentilla chrysantha Trevir.  (sinónimo = P. asiatica (Th. Wolf) Juz.)Potentilla cinerea Chaix (sinónimo = P. subacaulis Auct. an L.)
proles arenaria (Borckh.) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. cinerea)
proles arenicola (Jordan) Rouy & E.G. Camus in Rouy [1900) (sinónimo = P. cinerea)
proles polytricha (Jordan ex Verlot) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. cinerea)
proles velutina (Lehm.) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. cinerea)
proles vivariensis (Jordan) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. cinerea)
subsp. arenaria (Borckh.) P. Fourn. (sinónimo = P. cinerea)
subsp. gaudinii (Gremli) P. Fourn. (sinónimo = P. pusilla)
subsp. incana (C.C. Gmelin) Ascherson (sinónimo = P. cinerea)
subsp. tommasiniana (F.W. Schultz) Velen. (sinónimo = P. cinerea)
subsp. velutina (Lehm.) Nyman (sinónimo = P. cinerea)
var. battersbyi (Siegfr. ex R. Keller) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. cinerea)
var. incana (C.C. Gmelin) G. Beck (sinónimo = P. cinerea)
var. tommasiniana (F.W. Schultz) Nyman (sinónimo = P. cinerea)
var. trifoliata Koch (sinónimo = P. cinerea)
var. velutina (Lehm.) Lehm. (sinónimo = P. cinerea)
var. vestita (Jordan) Cariot & St-Lager (sinónimo = P. cinerea)Potentilla chrysocraspeda Lehm. (sinónimo = P. aurea L. subsp. chrysocraspeda (Lehm.) Nyman)Potentilla cinerea Chaix ex Vill. (sinónimos = P. arenaria Borkh.; = P. velutina Lehm.; = P. glaucescens Willd.; = P. incana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.; = P. tommasiniana F.W.Schultz; = P. subacaulis L.)Potentilla cinerea sensu Gaudin, non Chaix ex Vill. (sinónimo = P. pusilla)Potentilla clementei Jordan (sinónimo = P. cinerea)Potentilla clevelandii GreenePotentilla clusiana Jacq.Potentilla clusiana Hegetschw. in Suter, non Jacq. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla collina Wibel (sinónimos = P. theodoriana Asch. & Graebn.; = P. wiemannioides Blocki; = P. isosepala Blocki; = P. guentheri Pohl)
subsp. leucopolitana (P.J. Müller) Dostál (sinónimo = P. collina)
subsp. praecox (F.W. Schultz) Nyman (sinónimo = P. collina)
subsp. wibeliana (T. Wolf) Dostál (sinónimo = P. collina)
var. decipiens (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. collina)
var. leucopolitana (P.J. Müller) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. collina)
var. subrecta (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. inclinata)Potentilla comarum Nestler (sinónimo = P. palustris)Potentilla concinna Richardson in FranklinPotentilla concolor Zimmeter in Sydow (sinónimo = P. anserina)Potentilla conferta Bunge (sinónimo = P. sibirica Th.Wolf var. pectinata Th.Wolf)Potentilla confinis Jordan (sinónimo = P. argentea)Potentilla cordata Schrank (sinónimo = P. alba)Potentilla coriandrifolia D. DonPotentilla corsica Lehm. (sinónimo = P. rupestris subsp. corsica)Potentilla corymbosa Moench, non Pourret (sinónimo = P. recta)Potentilla corymbosa Pourret (sinónimo = P. hirta)Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch  (sinónimos = P. salisburgensis Haenke; = P. gelida sensu Th.Wolf; = P. verna L.; = P. baldensis A.Kern. ex Zimmeter; = P. villosa (Crantz) Zimmeter; = P. alpestris Haller f.)
subsp. crantziisubsp. latestipula Vives
subsp. saxatilis (Boulay) J. Soják
subsp. serpentini (Borbás ex Zimmeter) Hayek ex Neumayer
var. baldensis (Kerner) Gams in Hegi
var. hirta Lange
var. tridentina (Gelmi) Wolf.Potentilla crassa Tausch ex Opiz (sinónimo = P. recta)Potentilla crassinervia Viv.
var. glabriuscula Salis (sinónimo = P. crassinervia)
var. glauca Mutel (sinónimo = P. crassinervia)
var. viscosa Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. crassinervia)Potentilla cristae Ferlatte & StrotherPotentilla crocea Haller fil. in Schleicher (sinónimo = P. crantzii)
var. sabauda Lehm. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla croceolata (K. Johansson) K. Johansson (sinónimos = P. neumanniana; = P. tabernaemontani Asch.)
Potentilla curviseta Hook. f.

D

Potentilla daltoniana (J. Gay) Mabb.  (sinónimos = Fragaria daltoniana J. Gay; = P. glabrata Willd.)
Potentilla daucifolia Greene  (sinónimo = Horkelia daucifolia (Greene) Rydb.)
Potentilla davurica Nestler (sinónimos = Dasiphora davurica (Nestl.) Kom.; = Dasiphora glabra (G. Lodd.) Sojak; = Pentaphylloides davurica (Nestl.) Ikonn.; = Potentilla glabra G. Lodd.;  = Potentilla veitchii E. H. Wilson)
Potentilla decipiens Jordan ex Verlot (sinónimo = P. collina)
Potentilla decumbens Jordan (sinónimo = P. argentea)
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla demissa Jordan (sinónimo = P. argentea)
Potentilla denticulosa Ser. in DC. (sinónimo = Duchesnea indica)
Potentilla deorum Boiss. & Heldr.
Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. heptaphylla)
Potentilla desertorum Bunge (ainonimo = Potentilla arnavatensis (Th. Wolf) Th. Wolf ex Juz.)
Potentilla detommasii Ten. (sinónimo = P. holosericea Griseb.)
Potentilla dichotoma Moench (sinónimo = P. norvegica)
Potentilla dickinsii Franch. & Sav.
Potentilla dissecta (Wallr.) Zimmeter, non Pursh (sinónimo = P. argentea)
Potentilla divaricata DC. (sinónimo = P. recta)
Potentilla divergens (Reichenb.) Poeverlein (sinónimo = P. erecta)
Potentilla diversifolia Lehm.
Potentilla doerfleri Wettst. (sinónimo = P. caulescens L. var. doerfleri (Wettst.) Th.Wolf)
Potentilla drummondii Lehm.
Potentilla dubia (Crantz) Zimmeter, non Moench (sinónimo = P. brauneana)
Potentilla dubia Moench (sinónimo = P. heptaphylla)

E

Potentilla egedii Wormsk. ex Hornem.  (sinónimo = P. anserina L. subsp. egedii (Wormsk.) Hiitonen)
Potentilla elata Salisb. (sinónimo = P. fruticosa)
Potentilla emarginata Desf. (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla emarginata Pursh, non Desf. (sinónimo = P. hyparctica Malte)
Potentilla emilii-popii Nyár.
Potentilla erecta (L.) Raeusch. (sinónimos = P. sylvestris Neck.; = P. tormentilla Stokes)
subsp. erecta
subsp. strictissima (Zimmeter) A.J. Richards
var. erecta
var. herminii (Ficalho) Coutinho
var. strictissima (Zimmeter) G. Beck in Reichenb.
Potentilla eremica Coville
Potentilla eriocarpa Wall. ex Lehm.
Potentilla eriocarpoides J. Krause
Potentilla erodora Jordan in Verlot (sinónimo = P. aurea)
Potentilla eversmanniana Fisch. ex Ledeb.
Potentilla explanata Zimmeter (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla eynensis Rouy (sinónimo = P. crantzii) (sinónimo = Potentilla frigida x aurea)

F

Potentilla fagineicola Lamotte (sinopnimo = P. heptaphylla subsp. fagineicola)
Potentilla fallacina Blocki in Zimmeter (sinónimo = P. recta)
Potentilla filiformis Vill. (sinónimo = P. crantzii)
Potentilla fissidens Borbás ex Zimmeter (sinónimo = P. inclinata)
Potentilla flabellifolia Hook. ex Torrey & A. Gray
Potentilla flabelliformis Lehm.
Potentilla floribunda Pursh (sinónimos = Pentaphylloides floribunda (Pursh) A. Love; = P. fruticosa)
Potentilla foliosa Keller (sinónimo = P. rupestris)
Potentilla fragaria Poiret in Lam. (sinónimo = P. sterilis)
subsp. micrantha (Ramond ex DC.) Nestler (sinónimo = P. micrantha)
Potentilla fragariastrum Ehrh. (sinónimo = P. sterilis)
subsp. hybrida (Wallr.) Nyman (sinónimo = P. ×hybrida)
subsp. micrantha (DC.) Bonnier & Layens (sinónimo = P. micrantha)
Potentilla fragariifolia C.C. Gmelin (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla fragarioides L.
Potentilla fragarioides Vill., non L.  (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla fragiformis Willd. ex Schltdl.
Potentilla friedrichsenii Spath
Potentilla frigida Villars
subsp. minima (Haller fil.) Bonnier & Layens (sinónimo = P. brauneana)
var. brauneana (Hoppe) DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. brauneana)
var. dubia (Crantz) Vill. (sinónimo = P. brauneana)
var. suffruticosa Pourret ex Poiret in Lam. (sinónimo = P. frigida)
Potentilla fruticosa L. (sinónimos = Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz; = Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.)
subsp. floribunda (Pursh) Elkington (sinónimo = P. fruticosa)
var. prostrata Gautier (sinónimo = P. fruticosa)
var. pyrenaica Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. fruticosa)
Potentilla fulgens Wall. ex Lehm. (sinónimo = P. siemersiana Lehm.)

G

Potentilla gaudinii Gremli (sinónimo = P. pusilla)
Potentilla gelida C. A. Mey.
Potentilla gelida sensu Th.Wolf (sinnimo = P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch)
Potentilla geminiflora Schrank (sinónimo = P. norvegica)
Potentilla geminiflora Zimmeter, non Schrank (sinónimo = P. anserina)
Potentilla gentilis Jordan (sinónimo = P. heptaphylla)
Potentilla geoides M.Bieb. (sinónimo = P. jailae Juz.)
Potentilla glabra G. Lodd. (sinónimos = Dasiphora davurica (Nestl.) Kom.; = Dasiphora glabra (G. Lodd.) Sojak; = Pentaphylloides davurica (Nestl.) Ikonn.; = P. davurica Nestl.; = P. veitchii E. H. Wilson)
Potentilla glabrata Willd. (sinónimo = P. davurica Nestl.)
Potentilla glacialis Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. frigida)
Potentilla glandulifera Krasan (sinónimo = P. pusilla)
Potentilla glandulosa Lindl.
Potentilla glaucescens Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla goldbachii Rupr. (sinónimo = P. thuringiaca)
Potentilla gracilis Douglas ex Hook.
Potentilla grammopetala Moretti
Potentilla grandiceps Zimmeter (sinónimo = P. argentea)
Potentilla grandiflora L.
subsp. pedemontana (Reuter) Nyman (sinónimo = P. grandiflora subsp. pedemontana)
var. grandiflora
var. minor Venetz. ex Ser. in DC. (sinónimo = P. grandiflora var. grandiflora)
var. pedemontana (Reuter) Gremli
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Ser. in DC. (sinónimo = P. pyrenaica)
Potentilla grayi S. Watson
Potentilla griffithii Hook. f.
Potentilla guarensis P. Montserrat (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla guentheri Pohl (sinónimo = P. collina)
Potentilla gunneri Hartman (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla gusuleacii Hormuzaki (sinónimo = P. norvegica)

H

Potentilla halacsyana Degen  (sinónimo = P. rupestris)
Potentilla halleri Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. aurea)
var. latiloba Ser. in DC. (sinónimo = P. aurea)
var. minor Ser. in DC. (sinónimo = P. aurea)
Potentilla haynaldiana Janka
Potentilla hedrichii Domin in Domin & Podp. (sinónimo = P. collina)
Potentilla heeri Brügger (sinónimo = P. aurea)
Potentilla heidenreichii Zimmeter (sinónimo = P. intermedia)
Potentilla helvetica Schleicher (sinónimo = P. frigida)
Potentilla hemsleyana Th. Wolf  (sinónimo = Duchesnea filipendula (Hemsl.) Focke)
Potentilla heptaphylla L. (sinónimos = P. opaca L.; = P. rubens (Crantz) Zimmeter) **subsp. australis (Nyman) Gams in Hegi (sinónimo = P. zimmeteri)
subsp. fagineicola (Lamotte) P. Fourn.
subsp. heptaphylla
subsp. rubens (Crantz) P. Fourn. (sinónimo = P. heptaphylla)
subsp. nestleriana (Tratt.) Celak. (sinónimo = P. thuringiaca)
var. gentilis (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. heptaphylla)
Potentilla heptaphylla sensu H.J.Coste, non L. (sinónimo = P. thuringiaca)
Potentilla herbichii Blocki (sinónimo = P. recta)
Potentilla heterophylla Lapeyr. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)
Potentilla hickmanii Eastw.
Potentilla hippiana Lehm.
Potentilla hirsuta Michaux (sinónimo = P. norvegica subsp. monspeliensis)
Potentilla hirta L. (sinónimo = P. angustifolia DC.)
proles recta (L.) Rouy (sinónimo = P. recta)
subsp. laeta (Focke) Prodan (sinónimo = P. hirta)
subsp. pedata (Willd. ex Sprengel) Holmboe (sinónimo = P. hirta var. pedata)
subsp. recta (L.) Briq. (sinónimo = P. recta)
var. angustifolia Ser. in DC. (sinónimo = P. hirta)
var. divaricata (Gren.) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. recta)
var. hirta
var. lacunosa (Waldst. & Kit. ex Nestler) Ser. in DC. (sinónimo = P. recta)
var. media Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. hirta)
var. obscura (Willd. Ser. in DC. (sinónimo = P. recta)
var. pallida (Lag. ex Lehm.) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. recta)
var. pedata (Willd.) Koch
var. pilosa (Poiret) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. recta)
var. recta (L.) Ser. in DC. (sinónimo = P. recta)
var. rubens DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. recta)
Potentilla hirta Auct. Balcan., non L. (sinónimo = P. recta L.)
Potentilla hispanica Zimmeter
Potentilla hispida Willd. (sinónimo = P. pensylvanica)
Potentilla holosericea Griseb.  (sinónimo = P. detommasii Ten.)
Potentilla hookerana Lehm. (sinónimo = P. kuznetzowii (Govor.) Juz.)
Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl.  (sinónimos = P. adenophylla Boiss. & Hohen.; = P. opaciformis Th.Wolf)
Potentilla hungarica Schlecht. (sinónimo = P. inclinata)
Potentilla hybrida Wirtg.
Potentilla hyparctica Malte (sinónimo = P. emarginata Pursh)

I

Potentilla iinumae (Makino) Mabb.   (sinónimo = Fragaria iinumae Makino)
Potentilla impolita Wahlenb.  (sinónimos = P. argentea L.; = P. neglecta Baumg.)
subsp. dissecta (Wallr.) Soó (sinónimo = P. argentea)
Potentilla impolita Auct., non Wahlenb. (sinónimo = P. neglecta Baumg.)
Potentilla inaperta Jordan (sinónimo = P. collina)
subsp. sordida (Fries) O. Schwarz (sinónimo = P. collina)
Potentilla incana G. Gaertner, B. Meyer & Scherb. (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla incana Lam. ex Zimmeter in A. Kerner, non G. Gaertner (sinónimo = P. cinerea)
var. arenicola (H. Roux) Burnat (sinónimo = P. cinerea)
var. cinerea (Chaix ex Vill.) Burnat (sinónimo = P. cinerea)
var. gaudinii (Gremli) Burnat (sinónimo = P. pusilla)
Potentilla incana Moench, non G. Gaertner (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla incanescens Opiz (sinónimo = P. argentea)
Potentilla incerta Vill.
Potentilla incisa Desf. (sinónimo = P. crantzii)
Potentilla inclinata Vill.  (sinónimos = P. canescens Besser; = P. adscendens Waldst. & Kit. ex Willd.)
subsp. subrecta (Jordan) Nyman (sinónimo = P. inclinata)
var. adscendens (Waldst. & Kit. ex Willd.) Nyman (sinónimo = P. inclinata)
var. canescens (Besser) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. inclinata)
Potentilla indica (Andrews)  (sinónimos = Duchesnea indica (Andrews) Focke; = Fragaria indica Andrews)
Potentilla inquinans Turcz. (sinónimo = P. rupestris)
Potentilla integrifolia Lapeyr. (sinónimo = P. nivalis)
Potentilla intermedia L. (sinónimo = P. heidenreichii Zimmeter)
subsp. delphinensis (Gren.) Bonnier & Layens (sinónimo = P. delphinensis)
subsp. inclinata (Vill.) Bonnier & Layens (sinónimo = P. inclinata)
var. canescens (Besser) Wahlenb. (sinónimo = P. inclinata)
var. mathonetii (Jordan) Cariot & St-Lager (sinónimo = P. ×mathonetii)
Potentilla isosepala Blocki (sinónimo = P. collina Wibel)

J
Potentilla jailae Juz. (sinónimo = P. geoides M.Bieb.)
Potentilla jankaeana Pant. (sinónimo = P. montenegrina Pant.)
Potentilla johanniniana Goiran (sinónimo = P. collina)
Potentilla jurana Reuter (sinónimo = P. crantzii)

K
Potentilla karoi Uechtr. ex Zimmeter (sinónimo = P. collina)
Potentilla kionaea Halácsy (sinónimo = P. apennina Ten. subsp. kionaea (Halácsy) Maire & Petitm.)
Potentilla kryloviana Th. Wolf
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. (sinónimos = Potentilla hookerana Lehm.; = P. chamissonis Hultén)

L
Potentilla laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestler  (sinónimos = P. recta L.; = P. transcaspia Th. Wolf)Potentilla laeta Reichenb., non Salisb. (sinónimos = P. hirta; = P. recta L.)Potentilla laeta Salisb. (sinónimo = P. erecta)Potentilla lanata Lam. (sinónimos = P. valderia; =  P. nivalis Lapeyr.)Potentilla lanata (Lange) Zimmeter, non Lam.Potentilla lanata sensu [1936), non Lam. (sinónimo = P. nivalis)Potentilla lapponica (F. Nylander) Juzepczuk in Komarov (sinónimo = P. multifida)Potentilla latestipula Br.-Bl. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)Potentilla laxa Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. heptaphylla)Potentilla ledebouriana PorsildPotentilla leiocarpa Vis. ex Pancic (sinónimo = P. chrysantha Trevir.)Potentilla leuconota D. DonPotentilla leucopolitana P.J. Müller in Billot (sinónimo = P. collina)Potentilla leucotricha Borbás (sinónimo = P. recta)Potentilla lindackeri Tausch (sinónimo = P. collina)Potentilla loddigesii Sprengel (sinónimo = P. inclinata)Potentilla longifolia Willd. ex Schltdl.  (sinónimos = P. viscosa Donn ex Lehm.)Potentilla longipes Ledeb.Potentilla lupinoides Willd. (sinónimo = P. nivalis)
subsp. integrifolia (Lapeyr.) Tratt. (sinónimo = P. nivalis)
var. integrifolia (Lapeyr.) Nestler (sinónimo = P. nivalis)
var. nivalis (Lapeyr.) Pers. (sinónimo = P. nivalis)

MPotentilla macrocalyx Huet (sinónimo = P. rupestris)Potentilla maculata Pourret, non Gilib. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Lehm. (sinónimo = P. pyrenaica)Potentilla magna Jeanb. & Timb.-Lagr. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla mandonii FoucaudPotentilla mascunii P. Montserrat (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla megalantha TakedaPotentilla megalodonton Lehm. (sinónimo = P. inclinata)Potentilla matsumurae Th. Wolf.Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC.
subsp. breviscapa (Vest) Gams in Hegi (sinónimo = P. micrantha)
var. carniolica (A.Kern.) Th.Wolf (sinónimo = P. carniolica A.Kern.)
var. micranthaPotentilla microphylla D. DonPotentilla millefolia Rydb.Potentilla minima Clairv. (sinónimo = P. aurea)Potentilla minima Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. brauneana)
var. brauneana (Hoppe) Ser. in DC. (sinónimo = P. brauneana)Potentilla minor L. Gilab (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla minuta Zimmeter (sinónimo = P. argentea)Potentilla mollicrinis (Borbás) Stankov P. astracanica Jacq.Potentilla monspeliensis L.  (sinónimo = P. norvegica subsp. monspeliensis L.)Potentilla montana Brot. (sinónimo = P. splendens Ramond ex DC.)
var. filipendula Chabert (sinónimo = P. montana)Potentilla montenegrina Pant. (sinónimo = P. jankaeana Pant.)Potentilla montivaga Timb.-Lagr. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla mooniana Wight  (sinónimo = P. polyphylla Wall. ex Lehm.)Potentilla morefieldii ErtterPotentilla moschata (Weston) Prantl  (sinónimos = Fragaria elatior Ehrh.; = Fragaria moschata Weston)Potentilla moupinensis Franch.  (sinónimo = Fragaria moupinensis (Franch.) Cardot)Potentilla multifida L.  (sinónimos = P. ornithopoda Tausch; = P. lapponica (F.Nyl.) Juz.)Potentilla multijuga Lehm.Potentilla myrioclada Gandoger (sinónimo = P. aurea)

NPotentilla nebrodensis Strobl  (sinónimo = P. caulescens)Potentilla neglecta Baumg. (sinónimos = P. argentea L.; = P. impolita Wahlenb.; = P. virgata Lehm.)Potentilla nemoralis Nestler (sinónimo =  P. anglica)Potentilla nepalensis Hook.Potentilla nervosula GandogerPotentilla nestleriana Tratt. (sinónimo = P. thuringiaca)Potentilla neumanniana Rchb.
var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla nevadensis Boiss.Potentilla newberryi A. GrayPotentilla nicolitiela Prodan (sinónimo = P. hirta)Potentilla nilgerrensis (Schltdl. ex J. Gay) Mabb.  (sinónimo = Fragaria nilgerrensis Schltdl. ex J. Gay)Potentilla nitida L.Potentilla nivalis TorreyPotentilla nivalis Lapeyr. (sinónimo = P. lanata Lam.)
subsp. nivalis
var. integrifolia (Lapeyr.) DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. nivalis)
var. intermedia (Jordan) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. nivalis)
Potentilla nivea L.
subsp. nivea
subsp. subquinata (Lange) Hultén
Potentilla nivea sensu, non L. (sinónimo = P. prostrata subsp. floccosa)
Potentilla norvegica L.   (sinónimos = P. monspeliensis L.)
subsp. hirsuta (Michaux) Hylander (sinónimo = P. norvegica subsp. monspeliensis; = P. gusuleacii Hormuz.)
subsp. monspeliensis (L.) Ascherson & Graebner
subsp. norvegica
Potentilla nubicola (Hook. f.) Mabb. (sinónimo = Fragaria nubicola (Hook. f.) Lindl. ex Lacaita)
Potentilla nudicaulis Willd. ex Schltdl.  (sinónimos = P. pensylvanica auct. Euras.; = P. sibirica Th. Wolf; = P. strigosa auct. Euras.)

O
Potentilla obscura Willd. (sinónimo = P. recta)
Potentilla officinalis S.F. Gray (sinónimo = P. recta)
Potentilla opaca L., non L. (sinónimo = P. neumanniana)
subsp. australis Nyman (sinónimo = P. zimmeteri)
subsp. saxatilis (Boulay) Nyman (sinónimo = P. crantzii)
Potentilla opaca L., non L. (sinónimo = P. heptaphylla)
var. neumanniana (Reichenb.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 26] º P. neumanniana
var. rubens (Crantz) Nyman [1889, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 111] = P. heptaphylla subsp. heptaphylla
 var. sericea Lapeyr. [1813, Hist. Pl. Pyr. : 289] = P. cinerea
Potentilla opaca Vill., non L. (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla opacata Lamotte
Potentilla opaciformis Th.Wolf (sinónimo = P. humifusa Willd.)
Potentilla opizii Domin
Potentilla orbiculata Th.Wolf (sinónimo = P. chrysantha Trevir.)
Potentilla orientalis Juz. (sinónimo = P. bifurca L.)
Potentilla ornithopoda Tausch  (sinónimo = P. multifida L.)
Potentilla ovalis Lehm.  (sinónimos = Fragaria glauca (S. Watson) Rydb.; = Fragaria multicipita Fernald; = Fragaria ovalis (Lehm.) Rydb.)
Potentilla ovata Poiret in Lam. (sinónimo = P. cinerea)

P

Potentilla pacifica Howell
Potentilla pallens Moench (sinónimo = P. recta)
Potentilla pallida Lag. ex Besser (sinónimo = P. recta)
Potentilla palustris (L.) Scop.  (sinónimo = Comarum palustre L.)
var. remotifolia Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. palustris)
var. stipulacea (Grognot) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. palustris)
var. subdigitata Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. palustris)
Potentilla paradoxa Nutt. in Torrey & A. Gray (sinónimo = P. supina)
Potentilla parryi (Greene) Greene
Potentilla parviflora Clairv., non Desf. (sinónimo = P. micrantha)
Potentilla parviflora Desf. (sinónimo = P. micrantha)
Potentilla parviflora Gaudin (sinónimos = P. thuringiaca; = P. chrysantha Trevir.)
Potentilla parvifolia Fisch. ex Lehm. (sinónimos = Dasiphora parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Juz.; = Pentaphylloides parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Sojak)
Potentilla patula Waldst. & Kit. (sinónimo = P. schurii Fuss ex Zimmeter)
Potentilla pectinata Rafin.(1840) (sinónimo = P. pensylvanica)
Potentilla pedata Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. hirta var. pedata)
Potentilla pedata Nestl.
Potentilla pedemontana Reuter (sinónimo = P. grandiflora)
Potentilla peduncularis D. Don
Potentilla pensylvanica L. (sinónimos = P. strigosa (Pursh) Pall. ex Tratt.; = P. sanguisorbifolia Favre)
proles sanguisorbifolia (F.O. Wolf) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. pennsylvanica)
subsp. hispida (Willd.) Tratt. (sinónimo = P. pensylvanica)
Potentilla pentaphylla (Losinsk.) Mabb. (sinónimo = Fragaria pentaphylla Losinsk.)
Potentilla petiolulata Gaudin (sinónimo = P. caulescens subsp. petiolulata)
Potentilla petiolulosa (Haller fil.) Strobl (sinónimo =  P. caulescens subsp. petiolulata)
Potentilla petrophila Boiss.
Potentilla pilatensis Gandoger
Potentilla pilosa Vill. (sinónimo = P. hirta)
Potentilla pilosa Willd., non Vill. (sinónimo = P. recta)
Potentilla pimpinelloides L. (sinónimos = P. volgaria Juz.; = P. tanaitica N.W.Zinger)
Potentilla pindicola (Nyman) Hausskn. (sinónimo = P. virescens (Boiss.) Halácsy)
Potentilla polymorpha Spenner (sinnimo = P. cinerea)
var. cinerea (Chaix ex Vill.) Spenner (sinónimo = P. cinerea)
var. opaca Spenner (sinónimo = P. heptaphylla)
Potentilla polyphylla Wall. ex Lehm.  (sinónimo = P. mooniana Wight)
Potentilla polytricha Jordan ex Verlot (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla porrigens Zimmeter (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla praecox F.W. Schultz (sinónimo = P. collina)
Potentilla praeruptorum F.W. Schultz (sinónimo = P. crantzii)
Potentilla procumbens Sibth. (sinónimo = P. anglica)
proles salisii (Boreau) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. anglica subsp. nesogenes)
subsp. nesogenes Briq. (sinónimo = P. anglica subsp. nesogenes)
var. salisii (Boreau) P. Fourn. (sinónimo = P. anglica subsp. nesogenes)
Potentilla procumbens (L.) Clairv., non Sibth. (sinónimo = Sibbaldia procumbens)
Potentilla prostrata Gremli, non Rottb. (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla prostrata Lapeyr., non Rottb. (sinónimo = P. fruticosa)
Potentilla prostrata Moench, non Rottb. (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla prostrata Rottb.
subsp. floccosa Soják
subsp. prostrata
Potentilla pseudoargentea Blocki ex Zimmeter (sinónimo = P. argentea)
Potentilla pseudosericea Rydb.
Potentilla pseudoleucopolitana Zimmeter in Sydow & Mylins (sinónimo = P. collina)
Potentilla puberula Krasan (sinónimo = P. pusilla)
Potentilla pubescens Moench (sinónimo = P. pensylvanica)
Potentilla pulchella R.Br. (sinónimo = P. sommerfeltii Lehm.)
Potentilla pulcherrima Lehm.
Potentilla pulchra Salisb. (sinónimo = P. anserina)
Potentilla pusilla Host (sinónimos = P. puberula Krasan; = P. verna L., subsp. puberula (Krasan) Hegi; = P. glandulifera Krasan; P. gaudinii Gremli)
Potentilla pygmaea Jordan, non C. Muell. (sinónimo = P. rupestris subsp. corsica)
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.

R

'Potentilla ranunculus LangePotentilla recta L.  (sinónimos = P. laciniosa Kit. ex Nestl.; = P. transcaspia Th. Wolf)
subsp. crassa (Tausch ex Opiz) Jáv. (sinónimo = P. recta)
subsp. hirta (L.) Arcangeli (sinónimo = P. hirta)
subsp. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestler) Nyman (sinónimo = P. recta)
subsp. leucotricha (Borbás) Jáv. (sinónimo = P. recta)
subsp. obscura (Willd.) Arcangeli (sinónimo = P. recta)
subsp. pilosa (Poiret) Jáv. (sinónimo = P. recta)
subsp. sulphurea (Lam.) Jáv. (sinónimo = P. recta)
var. divaricata Gren. in Grern. & Godron (sinónimo = P. recta)
var. obscura (Willd.) Poiret in Lam. (sinónimo = P. recta)
var. pilosa Poiret in Lam. (sinónimo = P. recta)
var. sulphurea (Lam.) DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. recta)Potentilla reducta (Rouy & E.G. Camus) A.W. Hill (sinónimo = P. recta)Potentilla rehderiana Hand.-Mazz.Potentilla repens L. (sinónimo = P. reptans)Potentilla reptans L.
subsp. mixta (Nolte ex Reichenb.) Nyman (sinónimo = P. ×mixta)
var. minor Ser. in DC. (sinónimo = P. reptans)
var. sericea Bréb. (sinónimo = P. reptans)Potentilla reuteri Boiss.Potentilla reverchonii Siegfr. ex Debeaux (sinónimo = P. pyrenaica)Potentilla rhenana P.J.Müll. ex ZimmeterPotentilla rigida Wall. ex Lehm. (sinónimo = P. arbuscula D. Don)Potentilla rigoana Th.WolfPotentilla rimicola (Munz & I. M. Johnston) ErtterPotentilla rivalis Nutt. in Torrey & A. GrayPotentilla robbinsiana (Lehm.) Oakes ex Rydb.Potentilla rotundifolia Vill. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla rubens Moench, non Vill. (sinónimo = P. rupestris)Potentilla rubens (Crantz) All., non Vill. (sinónimo = P. heptaphylla)Potentilla rubens Vill. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla rubra Haller fil. in Ser. (sinónimo = P. palustris)Potentilla rubricaulis Lehm.Potentilla rupestris L. (sinónimo = Drymocallis rupestris (L.) Sojak)
proles macrocalyx (Huet) Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. rupestris)
subsp. corsica (Lehm.) Rouy & E.G. Camus in Rouy
subsp. rupestrisvar. beniczkyi (Friv.) Th.Wolf
var. macrocalyx (Huet) P. Fourn. (sinónimo = P. rupestris)
var. mollis (Pancic) Asch. & Graebn.
var. pygmaea Duby  (sinónimo = P. rupestris subsp. corsica)
var. pygmaea (Jordan) Nyman, non Duby (sinónimo = P. rupestris subsp. corsica)
var. strigosa Th.Wolf
var. villosa Lecoq & Lamotte (sinónimo = P. rupestris)

SPotentilla sabauda DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. crantzii)Potentilla salisburgensis Haenke in Jacq. (sinónimo = P. crantzii)
proles pyrenaica (Ramond ex DC.) Rouy & E. G. Camus in Rouy (sinónimo = P. pyrenaica)
subsp. saxatilis (Boulay) Berher in L. Louis (sinónimo = P. crantzii)
var. alsatica Rouy & E.G. Camus(sinónimo = P. crantzii)
var. baldensis (A. Kerner ex Zimmeter) Burnat & Briq. in Burnat (sinónimo = P. crantzii)
var. elatior Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. pyrenaica)
var. firma Koch (sinónimo = P. crantzii)
var. jurana (Reuter) Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. crantzii)
var. minor Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. pyrenaica)
var. praeruptorum (F.W. Schultz) Rouy & E.G. Camus(sinónimo = P. crantzii)
var. sabauda (Lehm.) Burnat & Briq. in Burnat (sinónimo = P. crantzii)
var. stricticaulis (Gremli) Burnat (sinónimo = P. crantzii)
var. verlotii (Jordan) Rouy & E.G. CamusPotentilla salisii Boreau (sinónimo = P. anglica subsp. nesogenes)Potentilla sanguisorbifolia Favre & T. Zolf in T. Zolf (sinónimo = P. pensylvanica)Potentilla saundersiana RoylePotentilla saxatilis Boulay (sinónimo = P. crantzii)Potentilla saxifraga ArdoinoPotentilla schultzii (P.J. Müller) T. Wolf [ ], non P.J. Müller in F.W. Schultz (sinónimo = P. collina)Potentilla schurii Fuss ex Zimmeter (sinónimo = P. patula Waldst. & Kit.)Potentilla schwarzii Poeverlein (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla scoparioides P. Montserrat (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla semilaciniosa Borbás (sinónimo = P. recta)Potentilla septemsecta G.F.W Meyer (sinónimo = P. argentea)Potentilla sericea Dulac (sinónimo = P. alchemilloides)Potentilla serotina Vill. (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla serpentini Borbás ex Zimmeter (sinónimo = P. crantzii)Potentilla seytrei GandogerPotentilla sibbaldii Haller f.  (sinónimo = Sibbaldia procumbens L.)Potentilla sibirica Th. Wolf (sinónimos = P. nudicaulis Willd. ex Schltdl.; = P. pensylvanica auct. Euras.; = P. strigosa auct. Euras.)
var. sibirica (sinónimo = P. pensylvanica L.)
var. pectinata Th.Wolf (sinónimo = P. conferta Bunge)Potentilla sicca Sampaio (sinónimo = P. sterilis)Potentilla siegfriedii Zimmeter  (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla siemersiana Lehm. (sinónimo = P. fulgens Wall. ex Lehm.)Potentilla silesiaca R.Uechtr.Potentilla silvanus Mabb.  (sinónimo = Fragaria tibetica Staudt & Dickore)Potentilla silvestris Necker (sinónimo = P. erecta)Potentilla simplex Michx.Potentilla sommerfeltii Lehm. (sinónimo = P. pulchella R.Br.)Potentilla sordida Jordan, non Fries ex Aspegren (sinónimo = P. collina)Potentilla sordida Fries ex Aspegren (sinónimo = P. collina)
subsp. wibeliana (T. Wolf) Ascherson & Graebner (sinónimo = P. collina)Potentilla speciosa Willd.Potentilla splendens Ramond ex DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. montana)
var. montana (Brot.) Nyman (sinónimo = P. montana)Potentilla stenophylla (Franch.) DielsPotentilla sterilis (L.) Garcke (sinónimos = Fragaria sterilis L.; = P. sicca Samp.; P. fragariastrum Pers.)
var. micrantha (Ramond ex DC.) Fiori in Fiori & Paoletti (sinónimo = P. micrantha)Potentilla stipulacea Timb.-Lagr. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipulula)Potentilla stipularis Lapeyr., non L. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)Potentilla stipularis Timb.-Lagr., non L. (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)Potentilla stricta Jordan in Verlot (sinónimo = P. hirta)Potentilla stricticaulis Gremli (sinónimo = P. crantzii)Potentilla strictissima Zimmeter (sinónimo = P. erecta subsp. strictissima)Potentilla strigosa auct. Euras.  (sinónimo = P. pensylvanica L.)Potentilla strigosa (Pall. ex Pursh) Tratt. (sinónimo = P. pensylvanica)Potentilla subacaulis L. (sinónimo = P. cinerea)
var. albicans Moggr. (sinónimo = P. cinerea)Potentilla subacaulis sensu Vill., non L. (sinónimo = P. cinerea)
subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) Arcangeli (sinonoimo = P. cinerea)Potentilla subarenaria Borbás ex ZimmeterPotentilla subnitens Arvet-Touvet (sinónimo = P. grandiflora)Potentilla subpedata C. Koch (sinónimo = P. reptans)Potentilla subrecta Jordan (sinónimo = P. inclinata)Potentilla sulphurea Lam. (sinónimo = P. recta)Potentilla supina L.Potentilla syenitea Jordan in Verlot (sinónimo = P. neumanniana)Potentilla sylvestris Renault, non Necker (sinónimo = P. anglica)Potentilla sylvestris Neck. (sinonmo = P. erecta (L.) Raeusch.)
Potentilla szovitsii Th. Wolf

T

Potentilla tabernaemontani Asch. (sinónimos = P. neumanniana; = P. verna L.)
subsp. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schltdl.
Potentilla tanaitica N.W.Zinger (sinónimo = P. pimpinelloides L.)
Potentilla taurica Willd.
Potentilla taurica sensu Th.Wolf (sinónimo = P. astracanica Jacq.)
Potentilla tauriciformis Nyár. (sinónimo = P. astracanica)
Potentilla tenuifolia Willd. ex Schlecht. (sinónimo = P. fruticosa)
Potentilla tenuiloba Jordan (sinónimo = P. argentea)
Potentilla terglouensis Hacquet (sinónimo = P. nitida)
Potentilla ternata K.Koch (sinónimo = P. aurea L. subsp. chrysocraspeda (Lehm.) Nyman)
Potentilla tetrapetala Haller fil. ex Ser. (sinónimo = P. erecta)
Potentilla theodoriana Ascherson & Graebner (sinónimo = P. collina)
Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link (sinónimos = P. goldbachii Rupr.; = P. heptaphylla sensu H.J.Coste, non L.; P. nestlerana Tratt.)
Potentilla thyrsiflora Zimmeter
Potentilla togasii Ohwi
Potentilla tommasiniana F.W. Schultz (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla tormentilla Necker (sinónimo = P. erecta)
proles reducta Rouy & E.G. Camus in Rouy (sinónimo = P. erecta)
subsp. divergens (Reichenb.) Nyman (sinónimo = P. erecta)
subsp. procumbens (Sibth.) Syme in Sm. (sinónimo = P. anglica)
subsp. sylvestris Syme in Sm. (sinónimo = P. erecta)
var. dacica Borbás ex Zimmeter (sinónimo = P. erecta subsp. strictissima)
var. herminii Ficalho (sinónimo = P. erecta)
var. humifusa Lecoq & Lamotte (sinónimo = P. erecta)
var. nemoralis Ser. in DC. (sinónimo = P. anglica)
var. procumbens (Sibth.) Wenderoth, non Wahlenb. (sinónimo = P. anglica)
Potentilla tormentilla Stokes (sinónimo = P. erecta (L.) Raeusch.)
Potentilla tormentilloides F. Mayer (sinónimo = P. anglica)
Potentilla transcaspia Th. Wolf (sinónimos = P. laciniosa Kit. ex Nestl.; = P. recta L.)
Potentilla tremolsii Pau (sinónimo = P. hirta)
Potentilla tridentata Aiton
Potentilla trifoliolata (Koch) G. Beck (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla tuberculata Porta (sinónimo = P. rupestris)
Potentilla turicinensis Zimmeter (sinónimo = P. neumanniana)

V
Potentilla valderia L.
var. lupinoides (Willd.) Poiret in Lam.(sinónimo = P. nivalis)
var. nivalis (Lapeyr.) Poiret in Lam. (sinónimo = P. nivalis)
Potentilla validula Gandoger
Potentilla varia Spenner (sinónimo = P. argentea)
var. argentea (L.) Spenner (sinónimo = P. argentea)
var. canescens (Besser) Spenner (sinónimo = P. inclinata)
Potentilla varians Moench (sinónimo = P. intermedia)
Potentilla veitchii E. H. Wilson (sinónimos = Dasiphora davurica (Nestl.) Kom.; = Dasiphora glabra (G. Lodd.) Sojak; = Pentaphylloides davurica (Nestl.) Ikonn.; = P. davurica Nestl.; = P. glabra G. Lodd.)
Potentilla velenovskyi Hayek (sinónimo = P. recta)
Potentilla velutina Lehm. (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla verna L. (sinónimo = P. crantzii)
proles aurulenta (Gremli) Rouy & E.G. Camus in Rouy
proles opaca (L.) Rouy & E.G. Camus in Rouy
subsp. alpestris (Haller fil.) Bonnier & Layens (sinónimo = P. crantzii)
subsp. arenaria (Borckh.) Gams in Hegi (sinónimo = P. cinerea)
subsp. baldensis (Zimmeter) Murbeck (sinónimo = P. crantzii)
subsp. batalleri (Sennen) Sennen (sinónimo = P. neumanniana)
subsp. billotii (Boulay) Nyman (sinónimo = P. neumanniana)
subsp. gonzaloi (Sennen) Sennen (sinónimo = P. neumanniana)
subsp. incana (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Schübler & Martens (sinónimo = P. cinerea)
subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) Gams in Hegi (sinónimo = P. cinerea)
subsp. leucopolitana (P.J. Müller) Berher in L. Louis (sinónimo = P. collina)
subsp. opaca Bonnier & Layens (sinónimo = P. heptaphylla)
subsp. puberula (Krasan) Hegi (sinónimo = P. pusilla)
subsp. saxatilis (Boulay) Nyman (sinónimo = P. tabernaemontani Asch.)
subsp. serotina (Vill.) Focke in Koch (sinónimo = P. neumanniana)
subsp. verna (sinónimo = P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch)
subsp. vulgaris (Haller fil.) Kittel (sinónimo = P. neumanniana)
var. aestiva (Haller fil.) Briq. (sinónimo = P. neumanniana)
var. australis Gautier (sinónimo = P. neumanniana)
var. billottii (Boulay) Briq. (sinónimo = P. neumanniana)
var. campestris Wallr. (sinónimo = P. neumanniana)
var. candollei (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Gautier (sinónimo = P. neumanniana)
var. cinerea (Chaix ex Vill.) Ser. in DC. (sinónimo = P. cinerea)
var. crantzii (Crantz) Fiori (sinónimo = P. crantzii)
var. filiformis (Vill.) Willd. (sinónimo = P. crantzii)
var. frigida (Vill.) Fiori in Fiori & Paoletti (sinónimo = P. frigida)
var. hirsuta DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. neumanniana)
var. incana C.C. Gmelin (sinónimo = P. cinerea)
var. incerta (Vill.) All. (sinónimo = P. frigida)
var. lapeyrousiana Rouy & E.G. Camus (sinónimo = P. neumanniana)
var. neumanniana (Reichenb.) Th. Wolf (sinónimo = P. neumanniana)
var. nana DC. in Lam. & DC. (sinónimo = P. brauneana)
var. opaca (Spenner) Döll (sinónimo = P. heptaphylla)
var. pilosa Döll, non var. pilosa C.C. Gmelin  (sinónimo = P. neumanniana)
var. pusilla Koch (sinónimo = P. neumanniana)
var. rotundifolia (Vill.) Poiret in Lam. (sinónimo = P. crantzii)
var. rubens (Vill.) Willd. (sinónimo = P. crantzii)
var. salisburgensis (Haenke) Nestler (sinónimo = P. crantzii)
var. serotina (Vill.) Poiret in Lam. (sinónimo = P. neumanniana)
var. stipularis Gautier (sinónimo = P. crantzii subsp. latestipula)
var. tabernaemontani (Ascherson) Fiori in Fiori & Paoletti (sinónimo = P. neumanniana)
var. vivariensis (Jordan) Nyman (sinónimo = P. neumanniana)
var. xerophila (Jordan) Nyman (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla vernalis Salisb. (sinónimo = P. verna L.)
Potentilla vesca (L.) Scop. (sinónimos = Fragaria insularis Rydb.; = Fragaria vesca L.)
Potentilla vestita Jordan (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla villosa Dulac, non Vill. (sinónimo = P. sterilis)
Potentilla villosa (Crantz) Vill. (sinónimo = P. crantzii)
Potentilla villosa Pursh
Potentilla virescens (Boiss.) Halácsy (sinónimo = P. pindicola (Nyman) Hausskn.)
Potentilla virgata Lehm. (sinónimos = P. argentea L.; = P. neglecta Baumg.; = P. calabra Ten.)
Potentilla virginiana (Mill.) E. H. L. Krause (sinónimo = Fragaria virginiana Mill.)
Potentilla viridescens Gandoger
Potentilla viridis (Weston) Prantl  (sinónimos = Fragaria collina Ehrh.; = Fragaria viridis Weston)
Potentilla viridis Zimmeter, non (Weston) Prantl (sinónimo = P. anserina)
Potentilla viscosa Donn ex Lehm. (sinónimo = P. longifolia Willd. ex Schltdl.)
Potentilla visianii Pancic
Potentilla vitodurinensis Zimmeter (sinónimo = P. neumanniana)
Potentilla vivariensis Jordan (sinónimo = P. cinerea)
Potentilla volgaria Juz. (sinónimo = P. pimpinelloides L.)

W
Potentilla wallichiana Ser. in DC. (sinónimo = Duchesnea indica)
Potentilla wallrothii Soó (sinónimo = P. argentea)
Potentilla wheeleri S. Watson
Potentilla wibeliana T. Wolf (sinónimo = P. collina)
Potentilla wiemanniana Asch. & Gr.
Potentilla wiemanniana Günther & Schummel
subsp. leucopolitana (J.P. Müller) Ascherson & Graebner (sinónimo = P. collina)
Potentilla wiemannioides Blocki (sinónimo = P. collina)
Potentilla wislicenii Poeverlein (sinónimo = P. argentea)

X
Potentilla xerophila Jordan ex Verlot (sinónimo = P. neumanniana)

Y
Potentilla yakusimensis (Masam.) Mabb.  (sinónimos = Fragaria nipponica Makino; = Fragaria yakusimensis Masam.; = Fragaria yezoensis H. Hara)

Z
Potentilla zimmeteri Borbás

Alguns híbridos 

A
Potentilla ×aurulenta Gremli (sinónimo = P. ×matzielekii)
Potentilla argentea x calabra (sinónimo = P. semiargentea Borbás ex Zimmeter)
B
Potentilla ×balatonensis Borbás (sinónimo = P. ×semiargentea)
Potentilla ×bazargica Prodan - híbrido entre : P. collina e P. hirta
Potentilla ×beckii J. Murr - híbrido entre : P. crantzii e P. neumanniana)
Potentilla ×boetzikesii J. Murr - híbrido entre : P. neumanniana e P. pusilla
Potentilla brauneana × cinerea – Ibido fra : P. brauneana e P. cinerea
Potentilla brauneana × frigida -  Ibido fra : P. brauneana e P. frigida
Potentilla ×breunia Huter in A. Kerner - híbrido entre : P. crantzii e P. prostrata subsp. floccosa
C
Potentilla ×castriferrei Borbás & Waisb. - híbrido entre : P. heptaphylla e P. pusilla
D
Potentilla ×delavayi P. Fourn. - híbrido entre : P. brauneana e P. frigida
E
Potentilla erecta × reptans – híbrido entre : P. erecta e P. reptans
Potentilla ×eynensis sensu Rouy - híbrido entre : P. aurea e P. frigida
F
Potentilla ×fallax Moretti ex Zimmeter, non Rochel (sinónimo = P. ×suberecta)
Potentilla ×fleischeri Domin & Podp. in Polovka (sinónimo = P. ×boetzikesii)
Potentilla ×fraterna Wallr. (sinónimo = P. ×hybrida)
Potentilla frigida x aurea (sinónimo = P. eynensis Rouy & E.G.Camus)
Potentilla ×frigidoides Léveillé (sinónimo = P. ×eynensis)
G
Potentilla ×gremblichii Gandoger ex Zimmeter (sinónimo = P. ×hybrida)
Potentilla ×gremlii Zimmeter (sinónimo = P. ×italica)
Potentilla ×guyotiana Nyár. (sinónimo = P. ×kerneri)
H
Potentilla ×hegetschweileri Brügger - híbrido entre : P. crantzii e P. frigida
Potentilla ×huteri Siegfried - híbrido entre : P. aurea e P. crantzii
Potentilla ×hybrida Wallr. - híbrido entre : P. alba e P. sterilis
I – J - K
Potentilla ×italica Lehm. (sinonim = P. ×mixta)
Potentilla ×jaeggiana Siegfried ex R. Keller – híbrido entre : P. argentea e P. neumanniana
Potentilla ×kerneri Borbás – híbrido entre : P. argentea e P. recta
M
Potentilla ×mathonetii Jordan – híbrido entre : P. crantzii e P. thuringiaca
Potentilla ×matzialekii Opiz ex Domin – híbrido entre : P. heptaphylla e P. neumanniana
Potentilla ×mixta Nolte ex Koch – híbrido entre : P. anglica e P. reptans
Potentilla ×moravica Dostál (sinónimo = P. ×matzialekii)
Potentilla ×murbeckii Domin (sinónimo = P. ×mixta)
P
Potentilla ×pennina Gremli – hybrid between: P. crantzii e  P. multifida
Potentilla ×procumbentoides Léveillé (sinónimo = P. ×suberecta)
Potentilla ×permixta Waisbecker, non Schur  (sinónimo = P. ×castriferrei)
 
Potentilla ×pseudocanescens Blocki ex Ascherson & Graebner (sinónimo = P. ×kerneri)
R
Potentilla ×reineckii Sagorski (sinónimo = P. ×hybrida)
Potentilla ×rhaetica Brügger – híbrido entre : P. crantzii e P. grandiflora
S
Potentilla ×semiargentea Borbás – Ibridi fra : P. argentea e P. inclinata
Potentilla ×slendzinskii Borbás (sinónimo = P. ×subargentea)
Potentilla ×spuria A. Kerner – híbrido entre : P. micrantha e P. sterilis
Potentilla ×styriaca Hayek (sinónimo = P. ×castriferrei)
Potentilla ×subarenaria Zimmeter – híbrido entre : P. cinerea e P. neumanniana
Potentilla ×subargentea Borbás in Zimmeter – híbrido entre : P. argentea e P. cinerea
Potentilla ×suberecta Zimmeter – híbrido entre : P. anglica e P. erecta
Potentilla ×subrubens Borbás in Zimmeter – híbrido entre : P. cinerea e P. heptaphylla
Potentilla ×superargentea Waisbecker (sinónimo = P. ×semiargentea)
T
Potentilla ×ternata Brügger – híbrido entre : P. aurea e P. brauneana
Potentilla ×tynieckii Blocki – híbrido entre : P. argentea e P. collina
V - W
Potentilla ×vallesiaca Huet – híbrido entre : P. frigida e P. grandiflora
Potentilla ×wolffiana Siegfried in T. Wolf - híbrido entre : P. inclinata e P. recta

Potentilla
Potentilla